Valbuena är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio de Valbuena
 Bernardo de Valbuena
 Gonzalo de Valbuena
 Mathieu Valbuena

Spanska efternamn